Фиалко — фамилия.
 Фиалко, Андрей Александрович (1963—2013) — украинский дипломат, советник президента Украины, чрезвычайный и полномочный посол Украины.
 Фиалко, Василий Иванович (в монашестве Антоний; род. 1946) — архиерей Украинской Православной Церкви (Московского Патриархата).
 Фиалко, Дарья Валериевна (род. 1979) — российский и украинский медиаменеджер, продюсер, директор российского федерального телеканала СТС. 
Фиалко, Израиль Ефимович (1916—1985)  — советский архитектор.
 Фиалко, Натан Моисеевич (, 1881—1960) — американский психиатр и писатель.
 Фиалко, Олег Борисович (род. 1946) — украинский кинорежиссёр, сценарист, заслуженный деятель искусств Украины.
 Фиалко, Ревекка Моисеевна (Фиалка, 1888—1975) — революционерка-эсерка.